Präfix steht für:
 in der Linguistik ein sprachlicher Baustein, der vor dem Wortstamm vorangestellt wird, siehe Präfix
 ein Vorsatz für eine Maßeinheit, siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 in der Theorie formaler Sprachen eine Folge von führenden Symbolen eines Wortes, siehe Wort (Theoretische Informatik)#Präfix
 in Computernetzwerken die Unterteilung einer IP-Adresse in einen Netzwerkteil (= Präfix) und einen Host-Teil, siehe Netzmaske
 in der Telekommunikation jene Ziffern, Zahlen oder Buchstaben, die vor der eigentlichen Anschlussnummer zu wählen sind:
 zum einen jene ein- oder mehrstellige Nummer, die der Rufnummer vorangestellt wird, um außerhalb des lokalen, regionalen oder nationalen Vorwahlbereichs zu gelangen: die Verkehrsausscheidungsziffer
 zum anderen jene ain- oder mehrstellige Nummer, die den zugeordneten Vorwahlbereich (ggf. auf mehreren Ebenen) definiert: die Telefonvorwahl
 es kommt auch vor, dass beides zusammen gemeint ist
 in der Funktechnik der Landeskenner von Rufzeichen, siehe ITU-Präfix
 eine dem Schiffsnamen vorgestellte Buchstabengruppe, die bei Handelsschiffen den Schiffstyp oder bei Kriegsschiffen die Nationalität anzeigt, siehe Präfixe von Schiffsnamen
 das Staatszugehörigkeitszeichen bei Luftfahrzeugkennzeichen

Siehe auch:

 Präfixnotation
 Präfixcode (auch präfixfreier Code)
 Spezialseite zur Suche in Wikipedia mit Präfix
 Präfix (Chemie)